HMS Victory kan avse

*Victory (1569) – ett engelskt fartyg bestyckat med 42 kanoner, upphugget 1608
 – ett engelskt fartyg bestyckat med 42 kanoner, sjösatt 1620. Ombyggt 1666 med 82 kanoner och upphugget 1691
 – ett engelskt fartyg bestyckat med 100 kanoner, sjösatt 1675 som Royal James, omdöpt 1691. Brann 1721
 – ett engelskt fartyg bestyckat med 100 kanoner, sjösatt 1737. Förliste 1744, vraket återfunnet 2008
 – ett engelskt fartyg bestyckat med 8 kanoner, sjösatt 1764. Brann 1768
 – ett 104-kanoners linjeskepp i Storbritanniens flotta sjösatt 1765, numera museifartyg i Portsmouth

Se även
Victoryfartyg

Brittiska segelfartyg